Сезона 2009/10. Премијер лиге била је осамнаеста сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992-е. Сезона је почела 15. августа 2009. а завршила се 9. маја 2010. Челси је освојио четврту титулу првака Енглеске, а трећу титулу Премијер лиге. Ова сезона је била једна од најзанимљивијих у последњих неколико година. За титулу су се борили до последњег кола Челси и Манчестер јунајтед, док је Арсенал испао из трке неколико кола пре краја.

Челси је освојио титулу са менаџером Карлом Анћелотијем коме је ово била прва сезона у клубу. Челси је такође поставио рекорд Премијер лиге по броју постигнутих голова, постигавши 103 гола током читаве сезоне, а томе је допринео Дидије Дрогба који је постигао 29 гола и освојио титулу најбољег стрелца шампионата. Тотенхем је завршио на четвртом месту и тиме стекао право наступа у квалификацијама за Лигу Шампиона.

У фебруару 2010. Портсмут је отишао у администрацију због огромних дугова. Тада су му је одПриступљено 9. бодова и он је заједно са Барнлијем и Халом испао из лиге.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премијер Лиге за сезону 2009/10.

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

1 Портсмуту одузета 9 бода

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Месечне награде 

Премијер лига
Сезона 2009/10. у енглеском фудбалу